Melchor Ocampo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Melchor Ocampo, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 Melchor Ocampo, delstaten Mexiko, 
 Melchor Ocampo, Durango, Nuevo Ideal, 
 Melchor Ocampo, Melchor Ocampo (Zacatecas), 
 Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, 
 Melchor Ocampo kommun, Delstaten Mexiko, 
 Melchor Ocampo kommun, Zacatecas, 
 Melchor Ocampo kommun, Nuevo León, 
 Melchor Ocampo, San Rafael, 
 Melchor Ocampo, Naranjos Amatlán, 
 Melchor Ocampo, Tabasco, Cárdenas, 
 Melchor Ocampo, Jalacingo, 
 Melchor Ocampo, Guerrero, Alcozauca de Guerrero, 
 Melchor Ocampo, Campeche, 
 Melchor Ocampo, Fresnillo, 
 Melchor Ocampo, Maravatío, 
 Melchor Ocampo, Sinaloa, 
 Melchor Ocampo, Churumuco, 
 Melchor Ocampo, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 
 Melchor Ocampo, Chiapas, La Grandeza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar